Темпі:

 Темпі — долина в Греції
 Темпі — місто в штаті Аризона, США
 Темпі — передмістя Сіднея, Австралія

Див. також 

 Темпе